Christoph Chappuzeau ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Christoph Chappuzeau (Geheimsekretär) (Christophe Chappuzeau; 1656–1734), Presbyter und Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischer Geheimer Kammersekretär
 Christoph Heinrich Chappuzeau (1726–1791), evangelisch-lutherischer Theologe und Abt des Klosters Loccum